Luís Henrique "Luizão" Novaes Dias Custódio (ur. 25 lutego 1990) – brazylijski piłkarz, napastnik, zawodnik Lusitanos.

Przypisy 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w São Paulo